Příjmení Bican nosí více osobností:

 Emil Bican (1916–1991) – český fotograf a fotožurnalista
 Ivan Bican (* 1948) – český fotbalista
 Josef Bican (1913–2001) – český fotbalista
 Karel Bican (1951–2019) – duchovní Církve československé husitské
 Tomáš Bican (* 1973) – český fotograf
 Václav Bican (1901–1927) – český akrobatický letec, šéfpilot firmy Avia

podobné:
 Rudolf Bitzan (1872–1938) – český secesní architekt

Externí odkazy